SS1 oder SS 1 steht für:
 Strada Statale 1 Via Aurelia, Staatsstraße in Italien
 CR-Baureihe SS1, eine chinesische Elektrolokomotive

SS-1 steht für:
 USS Holland (SS-1), US-amerikanisches Unterseeboot
 Scud, sowjetische ballistische Boden-Boden-Rakete

S.S.1 steht für:
 S.S.1, britischer Pkw

SS1